Флаг муниципального образования сельское поселение Данковское Серпуховского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 июня 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6492.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с двумя горизонтальными полосами вдоль нижнего края: жёлтой в 1/30 полотнища и под ней красной в 1/4 полотнища; на зелёной части вплотную к полосе стоит жёлтый зубр, на красной полосе помещена белая вертикальная волнистая полоса габаритной шириной в 1/5 ширины полотнища, пронзённая жёлтым мечом».

Обоснование символики 

Главной достопримечательностью поселения является Приокско-Террасный заповедник, где ведётся разведение зубров. Фигура этого исполина символизирует эту особенность поселения.

Символика меча на флаге многозначна: у устья Лопасни в 1380 году перед Куликовской битвой Дмитрий Донской собирал войско, здесь к нему присоединился двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской.

После того как все силы оказались в сборе Дмитрий Донской велел переправляться через Оку и двигаться с войском навстречу врагу. Волнистая серебряная полоса пронзённая мечом, аллегорически указывает на это историческое событие. Кроме этого, деревня Бутурлино, являющаяся административным центром поселения с XV века принадлежала Бутурлиным, потомкам боярина Ивана Андреевича Бутурлина от которых и получила своё название. Меч, из герба Бутурлиных напоминает о прошлом этих земель, символизирует историческую преемственность, связь поколений. Жёлтая полоса, на которой стоит зубр также образно показывает бережное отношение жителей к своему прошлому, непрерывность истории поселения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ доблести, мужества, славы, труда и праздника.

Примечания

Источники 
Флаг украсили аллегорический столб и меч.

Флаги с изображением меча
Флаги с изображением зубра